Östliche Staatsbahn steht für:

 k.k. Östliche Staatsbahn, eine ehemalige Staatsbahn in Österreich-Ungarn
 Königliche Direktion der östlichen Staatseisenbahnen, einer ehemaligen Staatsbahn in Sachsen; siehe Königlich Sächsische Staatseisenbahnen